Szalay Sándor
Szalay Sándor (1852–1919) római katolikus esperes-plébános
Szalay Sándor (1856–1934) iskolaigazgató, író
Szalay Sándor (1883–1944) mennyiségtan- és természettantanár
Szalay Sándor (1893–1965) olimpiai 4. helyezett műkorcsolyázó
Szalay Sándor (1896–1981) nyomdász és könyvkiadó, a Bajcsy-Zsilinszky-féle összeesküvés kitalálója és szervezője
Szalay Sándor (1909–1987) magfizikus, a magyarországi magfizikai kutatások megteremtője
 Szalay Sándor csillagász 

 Szalai Sándor
 Szalai Sándor (1912–1983) szociológus, filozófus, az MTA tagja

hasonló nevűek
Szalay A. Sándor (1949) asztrofizikus, az MTA tagja, Szalay Sándor magfizikus fia
Z. Szalai Sándor (1928) irodalomtörténész, kritikus, kiadói szerkesztő